Урнаут (Urnaut) — словенське прізвище.

 Адольф Урнаут
 Андрей Урнаут
 Матяж Урнаут
 Тіне Урнаут

Словенські прізвища